Narodowa Partia Pracy (Australia) – partia polityczna w Australii, istniejąca 1916–1917
 Narodowa Partia Pracy (Węgry) – partia polityczna na Węgrzech, istniejąca 1910–1918
 Narodowa Partia Pracy (Wielka Brytania) – partia polityczna w Wielkiej Brytanii, istniejąca 1931–1945